Ludwig Cauer ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Cauer (Pädagoge) (1792–1834), deutscher Reformpädagoge
 Ludwig Cauer (Bildhauer) (1866–1947), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Ludwig-Cauer-Grundschule